Джаггерна́ут ():

 Джаггернаут — термин, который используется для описания проявления слепой непреклонной силы.
 Джаггернаут — персонаж комиксов компании Marvel Comics.
  — американская музыкальная группа, играющая в жанре трэш-прогрессив-спид-метал.

Компьютерные игры 
 Juggernaut — компьютерная игра в жанре , разработанная  в  году. Игра считается первым симулятором вождения грузовика.
  — компьютерная игра 1992 года.
  — компьютерная игра 1999 года.

Кинематограф 
  — британский  1936 года.
  — британский триллер 1974 года.